Пасила (, ) — железнодорожная станция в Хельсинки, Финляндия, примерно в 3,5 км к северу от центра Хельсинки. Это вторая самая оживленная железнодорожная станция в Финляндии, после Хельсинки-Центральный, и занимает большую часть района Пасила. Станция была открыта в 1862 году. Первый пассажирский вокзал из дерева была сооружен в 1890 году. В то время Пасила находилась за пределами Хельсинки. В 1923 году вокзал был заменён немного большим, также деревянным, который был перенесен из Ваммельйоки на Карельском перешейке. Это здание использовалось до 1984 года и было сохранено во время строительства нынешней станции неподалеку, на площади Ветуритори. Здание существующего вокзала действует с 1990 года.

Станция используется для разгрузки центральной станции города, выступая в качестве альтернативного пункта отправления или прибытия в Хельсинки. Все поезда, идущие из Хельсинки, как дальние, так и местные, останавливаются в Пасиле (кроме поездов «Аллегро» до Санкт-Петербурга с марта 2016 года).

Пасила — одна из двух станций в Хельсинки для обслуживания междугородного трафика, другая — центральная станция. Все остальные станции в Хельсинки обслуживают только местный трафик. Что касается линий поездов, то единственная разница между станцией Пасила и центральной станцией — меньшее количество путей с платформами (10 вместо 19).

В 2012 году погрузка и разгрузка автомобилей на поезда была перенесена на новый автомобильный терминал, построенный к северу от Пасила. Начиная с 2015 года ведётся реконструкция станции. Ожидается, что ремонт и смена дизайна займут чуть меньше десяти лет и полностью преобразуют железнодорожную станцию в новое здание.

Линии 
От станции один маршрут ведёт на юг в центр полуострова, где он заканчивается на Центральном вокзале. По нему перевозится 25,7 миллиона пассажиров в год. С другой стороны пути ведут в двух направлениях: по главной линии на север в направлении Тампере, и на запад, в направлении Турку.

Примечания 

Транспорт Хельсинки
Пасила
Здания и сооружения Хельсинки